Кашіас-ду-Сул

 Кашіас-ду-Сул — місто і муніципалітет у Бразилії, штат Ріу-Гранді-ду-Сул
  Кашіас-ду-Сул — агломерація у Бразилії, штат Ріу-Гранді-ду-Сул
  Кашіас-ду-Сул — мікрорегіон у Бразилії, штат Ріу-Гранді-ду-Сул